Abdallah de Jordanie peut désigner :

 Abdallah Ier (1882-1951), premier roi de Jordanie ;
 Abdallah II, (1962-), roi de Jordanie, arrière-petit-fils du précédent.

Roi de Jordanie